Kraken může být: 
 kraken, bájný mořský hlavonožec
 Kraken Mare – jezero na Saturnovu měsíci Titanu
 elektrická jednotka 470, přezdívka prototypové železniční soupravy z roku 1991
 David Rath, údajná přezdívka českého politika z doby působení v ČSSD na základě hlášky „Vypusťte krakena“ proslovené jeho spolustraníkem před jeho vstupem k řečnickému pultu 
 Kraken Cray XT5, superpočítač NICS v Tennessee v USA

 v uměleckých dílech a kultuře
 Vypusťte Krakena, hláška z britského filmu Souboj Titánů, 1981, režie Desmond Davis
 Vypusťte Krakena, album skupiny Těžkej Pokondr z roku 1999
 Kraken (román), román Chiny Miévilleho

Reference